Baronsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Baronsky (* 1968), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Peter Baronsky